Onderdistrict in Indonesië
 Neglasari (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Tangerang in de provincie Bantam
Plaats in Indonesië
 Neglasari (Katibung), een plaats in het regentschap Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Neglasari (Pagelaran), een plaats in het regentschap Pringsewu in de provincie Lampung
 Neglasari (Agrabinta), een plaats in het regentschap Cianjur in de provincie West-Java
 Neglasari (Banjar), een plaats in het regentschap Banjar in de provincie West-Java
 Neglasari (Bojongpicung), een plaats in het regentschap Cianjur in de provincie West-Java
 Neglasari (Cibeber), een plaats in het regentschap Lebak in de provincie Bantam
 Neglasari (Cidaun), een plaats in het regentschap Cianjur in de provincie West-Java
 Neglasari (Cisompet), een plaats in het regentschap Garut in de provincie West-Java
 Neglasari (Dramaga), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java
 Neglasari (Jasinga), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java
 Neglasari (Jatiwaras), een plaats in het regentschap Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Neglasari (Nyalindung), een plaats in het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java
 Neglasari (Pamarican), een plaats in het regentschap Ciamis in de provincie West-Java
 Neglasari (Purabaya), een plaats in het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java
 Neglasari (Taraju), een plaats in het regentschap Tasikmalaya in de provincie West-Java